Darcy: Życie na farmie (ang. Darcy's Wild Life, 2004-2006) – kanadyjski serial dla młodzieży o znanej gwieździe, która chce oderwać się od tego świata.

Fabuła 
Ekscentryczna i znana aktorka – Victoria Fields, postanawia uciec z Hollywood i zacząć nowe, spokojne i przyjemne życie z dala od premier, przyjęć i błysku fleszy. Jej córka – Darcy, nie do końca jest świadoma, co oznacza "życie na farmie". Dziewczyna przeżywa prawdziwy szok kulturowy, wyrwana nagle z wielkiego miasta i luksusowego życia.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2006